Хлорококковые () — порядок .

Жгутики имеются только на стадиях гамет и зооспор. Вегетативные стадии неподвижны, представлены одиночными клетками, ценобиями или колониями.

Порядок включает следующие семейства:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Список некоторых родов порядка:

Примечания 

Хлорофициевые